Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Qatar Total Open 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 10. bis 11. Februar 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Doha